«Премия „Юсси“ за лучшую женскую роль» () — одна из номинаций премии «Юсси», национальной кинопремии Финляндии, которая ежегодно присуждается наиболее выдающимся деятелям финского кинематографа по итогам года. Решение о награждении премией принимает организация профессиональных работников кино Filmiaura.

Победителю вручается гипсовая «статуэтка Юсси» работы скульптора Бена Ренвалла, представляющая собой фигуру стоящего мужчины.

Впервые церемония вручения премий «Юсси» прошла осенью 1944 году (уже после подписания в сентябре Финляндией и Советским Союзом перемирия в Москве), премия вручалась в семи номинациях, в том числе в номинации «За лучшую женскую роль». В период с 1944 по 1965 год и начиная с 1981 года премия вручалась ежегодно одному человеку за лучшую главную роль в фильме, ещё одной номинацией была «Премия „Юсси“ за лучшую женскую роль второго плана». Между 1966 и 1981 годами двух номинаций для женских ролей не было, была одна номинация, которую можно было вручать нескольким актрисам.

Наибольшее число премию «Юсси» в этой номинации — четыре — получила актриса Эмма Вяанянен. По три победы в этой номинации было у , Кати Оутинен и . Самой молодой победительницей в этой номинации стала 13-летняя Линнея Ског (в 2017 году).

Список лауреатов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Jussi Awards. Finland // Internet Movie Database
 Репортаж о первой церемонии вручения премии «Юсси» — начало с 1:05
 Материалы архива YLE: пятая церемония вручения премии «Юсси» , 1948

Награды, появившиеся в 1944 году
Кинопремии Финляндии
Награды актрисам